

Geografia
Spagna
Samper de Calanda – comune della provincia di Teruel, Aragona
Samper del Salz – comune della provincia di Saragozza, Aragona

Persone
Ernesto Samper (1950) – politico ed economista colombiano
José María Antón Samper (1989) – calciatore spagnolo
Max Samper (1938) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Pepita Samper (1908-1996) – modella spagnola
Ricardo Samper (1881-1938) – politico spagnolo
Sergi Samper (1995) – calciatore spagnolo